Беллуски — фамилия. Известные носители:

 Беллуски, Пьетро (1899—1994) — американский архитектор итальянского происхождения. Лидер архитектурного модернизма.
 Беллуски, Фернандо (род. 1983) — аргентинский футболист, полузащитник.